Beringius brychius är en snäckart som först beskrevs av Addison Emery Verrill och Smith 1885.  Beringius brychius ingår i släktet Beringius och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
brychius